

Educação 
Master (grau universitário) ou Mestrado — diploma ou grau universitário
Master — diploma nacional e grau do ensino superior francês
Master (college) — título do diretor de algumas instituições educacionais

Esporte 
 Masters (natação) — modalidade da natação
 Masters de Golfe
 Tennis Masters Cup ou ATP Finals — torneio de tênis masculino de final de temporada
 WTA Tour Championships ou WTA Finals — torneio de tênis feminino de final de temporada
 M-Tel Masters — torneio de enxadrismo disputado entre grandes mestres de xadrez

Outros 
Master (jogo de tabuleiro) — jogo de tabuleiro de perguntas e respostas
Master (banda) — banda de death metal norte-americana
The Master — álbum de estúdio do rapper Rakim
The Master (filme) — filme estadunidense de Paul Thomas Anderson
Master System — console de videogame da Sega

Desambiguações de música
Desambiguações de cinema
Desambiguações de esportes